Gangnam-gu, district in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.
 Gangnam Style, hitsingle van rapper PSY.